Yu Hua (auteur), Chinees schrijver geboren in 1960
 Yu Hua (roeister), Chinees roeister
 Yu Hua (badmintonspeelster), Chinees badmintonspeelster